Хлыновский — фамилия; имеет женскую форму Хлыновская. Может также быть топонимом.

 Известные носители 
 Хлыновский, Григорий (род. 1947) — один из сильнейших советских гонщиков 70-х годов (спидвей), воспитанник ровенского спидвея.
 Хлыновский, Леонид — блогер, автор афоризмов.

Топонимы 
 Хлыновский кремль — деревянное оборонительное сооружение города и ремесленного посада города Хлынова (позже Вятка, ныне Киров), Россия.
 Хлыновский тупик — тупик в центре Москвы в Белом Городе. 
 Хлыновский уезд — название Вятского уезда Российской империи в 1727—1780 годах. См. также 
 Хлыновская земля

 Примечания